Sandwich Bay (Canada), een baai van de Oost-Canadese regio Labrador
 Sandwich Bay (Engeland), een baai bij de stad Ramsgate in zuidoostelijk Engeland